Pennel  steht für:
 Pennel (Einheit), ehemaliges bayrisches Kohlenmaß
Person:
 John Pennel (1940–1993), US-amerikanischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Pennell